

Вудсвілл — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Вудсвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк